Pesendorf  heißen folgende geographischen Objekte:
 Pesendorf (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Oberösterreich
 Pesendorf (Gemeinde Lichtenegg), Ortschaft von Lichtenegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Pesendorf (Gemeinde Altmünster), Ort in Altmünster im Salzkammergut, Oberösterreich
 Pesendorf (Gemeinde Garsten), Ortschaft von Garsten, Oberösterreich
 Pesendorf (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried im Traunkreis, Oberösterreich
 Pesendorf (Gemeinde Steinhaus, Ortschaft Traunleiten), Ort bei Traunleiten, Gemeinde Steinhaus, Oberösterreich
 Pesendorf (Gemeinde Steinhaus, Ortschaft Unterhart), Ort bei Unterhart, Gemeinde Steinhaus, Oberösterreich
 Pesendorf (Gemeinde Waldneukirchen), Ortschaft von Waldneukirchen, Oberösterreich
 Pesendorf (Gemeinde Weibern), Ortschaft von Weibern, Oberösterreich
 Pesendorf (Gemeinde Allerheiligen), Ort in Allerheiligen bei Wildon, Steiermark
 Pesendorf (Gemeinde Hopfgarten), Ort bei Hopfgarten im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Siehe auch
 Besendorf, Großpesendorf, Kleinpesendorf